La Bellière, commune française de l'Orne
 La Bellière, commune française de la Seine-Maritime